François Hollande, een voormalig Frans president
 Clef de Hollande, een gehuchtje in het Henegouwse Ploegsteert

Zie ook 
 Holland (doorverwijspagina)